Miejscowości w USA:
 Green Ridge – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Pettis
Gminy w USA:
 Green Ridge (ang. Green Ridge Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Pettis